16. Mistrzostwa Świata w Pływaniu (; ) – zawody w pływaniu, skokach do wody, piłce wodnej oraz pływaniu synchronicznym, które odbyły się w dniach 24 lipca - 9 sierpnia 2015 w Kazaniu, w Rosji. Rosja gościła mistrzostwa świata po raz pierwszy. Liczby uczestniczących reprezentacji (190), zawodników (ok. 2400), a także rozdanych medali (75 kompletów), są rekordowe.

Wybór gospodarza 
Kazań został wybrany gospodarzem mistrzostw świata 15 lipca 2011 roku. Pozostałymi miastami konkurującymi o możliwość organizacji imprezy były: Guadalajara w Meksyku, Hongkong oraz Montreal w Kanadzie. Ostatnia z tych kandydatur została wycofana na krótko przed ogłoszeniem decyzji.

Obiekty 
Mistrzostwa świata odbyły się na czterech obiektach sportowych. Do treningów przeznaczono kolejne cztery obiekty.

Program

Wyniki

Pływanie

Pływanie na otwartym akwenie

Pływanie synchroniczne

Skoki do wody

Skoki z klifów

Piłka wodna

Klasyfikacja medalowa 
Źródło:

Uczestniczące reprezentacje 
W mistrzostwach świata udział wzięło 190 reprezentacji narodowych. Po raz pierwszy na imprezie tej pojawiła się reprezentacja Kosowa.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!